Гендрік Толленс (; повне ім'я — Генріх Франсіск Каролюсзон Толленс / ; *24 вересня 1780, Роттердам — 21 жовтня 1856, Рейсвейк) — нідерландський поет.
 Modus tollens (Латиною: спосіб, що заперечує) це формальна назва для доведення від супротивного.
 Бернард Толленс — німецький хімік.

Див. також 
 Толлензе (річка) () — річка в Німеччині.